Inkster puede hacer referencia a:

Lugares
 Inkster (Dakota del Norte);
 Inkster (Míchigan);

Personas
 Juli Inkster, golfista profesional.